O Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), literalmente o Partido Popular para a Liberdade e Democracia, é um partido liberal neerlandês, sendo um dos três maiores partidos dos Países Baixos.

O partido foi o único membro dos "gabinetes púrpura" liderados por Wim Kok a permanecer no poder com o governo de Balkenende I em 2002, apesar de uma grande queda na sua representação na Tweede Kamer (câmara baixa do parlamento). O partido foi fundado em 24 de Janeiro de 1948, no seguimento da tradição dos partidos liberais Liberale Staatspartij (LSP) e Partij van de Vrijheid (PvdV).

Em 2 de Setembro de 2004, o deputado do VVD Geert Wilders deixou o partido após disputa com o presidente do partido Van Aartsen. Ele optou por se tornar um partido de uma só pessoa (em neerlandês: eenmansfractie) na Tweede Kamer. O VVD participou do Governo liderado por Jan Peter Balkenende da CDA, que contava ainda com o D66.

Nas eleições Gerais de 2010, o VVD saiu-se como o principal partido dos Países Baixos, conquistando 31 cadeiras, uma a mais que os Partido Trabalhista (PvdA).
Em Outubro, Mark Rutte anunciou a formação do governo em parceria com a Aliança Democrata Cristã (CDA) e com o PVV de Geert Wilders, sendo que este último optou por não ocupar cargos no governo.

Resultados Eleitorais

Eleições legislativas

Segunda Câmara

Primeira Câmara

Eleições europeias

Eleições municipais

Eleições provinciais

Ver também 
Liberalismo

Ligações externas 
 

Partidos políticos dos Países Baixos
Partidos políticos liberais
Partidos políticos fundados em 1948